Pawlowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Pawlowsky (* 1937), österreichischer Journalist, Verlagslektor, Erwachsenenbildner, Autor und Übersetzer
 Peter Pawlowsky (Betriebswirtschaftler) (* 1954), deutscher Betriebswirtschaftler und Hochschullehrer